Zmatek nebo také chaos či nepořádek (v obecné češtině rovněž brajgl, čurbes nebo maglajs) je stav, v němž neplatí žádná pravidla či zákonitosti.

Zmatek také může být:

 Zmatek (film) – československý dokumentární film o událostech roku 1968
 Zmatek (Star Trek) – epizoda televizního seriálu Star Trek

Související články 

 Zmatek na Parnasu
 Zmatek nad zmatek
 Zmatek v srdci
 Zmatky chovance Törlesse
 Noc a zmatek

Externí odkazy